Гова — многозначное наименование. Возможные значения:

  — одна из трех каст в Малагасийском королевстве.
 Гова — округ в провинции Южный Сулавеси в Индонезии.
 Гова — историческое государство (султанат) на острове Сулавеси, Индонезия.
 Хова (библейский город) (, ) — в Библии город близ Дамаска, до которого Авраам преследовал войска Кедорлаомера (). Местоположение неизвестно. Некоторые отождествляют его с Ховой в 80 километрах к северо-востоку от Дамаска; другие — с районом, который в Амарнском архиве называется Убе; третьи — с Тель-Эль-Салихит, в 16 километрах к востоку от Дамаска.